Танцевальный театр Фора — хореографическая труппа из Екатеринбурга.
Название произошло от термина фора — преимущество, льгота, предоставляемая более слабому игроку.

История 
Создан как «танцевальная команда» в 2000 г. хореографом Аленой Захезиной.

В состав вошли четыре танцовщицы(на основном фото, слева направо: Ю.Лепинских, О.Некрасова, А.Захезина, О.Кондратьева).

Репертуар состоял из танцевальных номеров в жанре авторской современной хореографии.

В 2005 году формат коллектива изменился. Из «танцевальной команды» — Фора стала «танцевальным театром.» Номера приобрели вид танцевальных мини-спектаклей (которые так же называются танцевальными миниатюрами, или произведениями малой формы). В них появились: сюжет, драматургия, образы. Каждая миниатюра рассказывала с помощью танца ту или иную историю.

Несколько раз Танцевальный театр Фора представлял Россию на международных событиях и фестивалях:  Всемирный день молодёжи (католицизм) под патронажем Папы Римского — Кельн, Германия (2005 г.), Фестиваль «Дни русской культуры на Мальте» (2011 г.),  Всемирный день молодёжи 2011 Мадрид, Испания.

В 2015 г. сценические работы театра приобрели новый масштаб: танцевальные миниатюры сменились произведениями большой формы. Основой репертуара стали спектакли.

Отличительной особенностью танцевального театра Фора является постоянство труппы. За 20 лет, с момента создания, состав коллектива не менялся ни разу.

Спектакли

«СТОЛ» 

Танцевальный спектакль продолжительностью 56 минут. Основан на реальных событиях. Премьера состоялась 8 декабря 2015 г.

Рассказывает о девочке, потерявшей семью, и создавшей семью новую из совершенно чужих ей людей.

Интересной особенностью является то, что роли исполняют сами участники событий. Это спектакль — в котором Фора танцует свою жизнь.

(Автор идеи, режиссер, хореограф, сценограф — Алена Захезина.)

В 2016 г. спектакль «СТОЛ» получил премию «ТОП 50» журнала Собака.ru в номинации Театр.

В 2017 г. спектакль «СТОЛ» вошел в Long List фестиваля RUSSIAN LOOK, национальной платформы современного танца и театра.

В 2017 г. фрагменты спектакля «СТОЛ» показаны в рамках 8 Международного фестиваля современной хореографии «На грани».

В декабре 2017 г. Танцевальный театр Фора представил широкой публике фильм «заСТОЛьный разговор с Захезиной».

Фильм-интервью, в котором соединились кадры спектакля «СТОЛ» и размышления автора и режиссера о событиях и импринтах, положенных в основу произведения.

Рассказ ведет зрителя по всему спектаклю, раскрывая более полно его смысл, и объясняя использование тех или иных образов и художественных приемов.

«№ 2» 

Спектакль в жанре современной авторской хореографии. Повествующий об отношениях людей, и всевозможных гранях и особенностях этих отношений.

Состоит из 13 новелл, собранных в единое танцевальное полотно.

Создан под музыку группы Мумий Тролль.

Спектакль стал второй масштабной сценической работой Танцевального театра Фора. Был показан зрителю в процессе работы (work in progress). Поэтому вместо названия имел лишь порядковый номер.

Показ состоялся 22 мая 2018 г.

(Автор идеи, режиссер, хореограф, сценограф — Алена Захезина.)

Впоследствии, в течение года, Спектакль «№ 2» был доработан с точки зрения режиссуры и лексического материала, и в законченном виде вошел в репертуар театра под названием «ЗОЯ».

«ЗОЯ» 

Зоя — с древнегреческого Ζωή — «жизнь».

Спектакль в жанре авторской современной хореографии. С использованием приемов визуального театра.

Сюжет ведет зрителя сквозь истории человеческих отношений. Странных. Абсурдных. Легких. Фатальных. Показывая с разных ракурсов взаимодействие людей в тех или иных обстоятельствах.

Финальная сцена отвечает на вопрос, который возникает на протяжении всего действия: «Почему эти люди вместе?».

Так же, спектакль затрагивает тему вертикали жизни: юность, зрелость, старость. И отношений человека с самим собой

Продолжительность — 54 минуты.

Премьера состоялась 13,14 марта 2019 г.

В спектакле использована музыка группы Мумий Тролль.

(Автор идеи, режиссер, хореограф, сценограф — Алена Захезина.)

Спектакль "Зоя" вошел в список лучших театральных работ 2019г. Фестиваля «Браво!» и лонг-лист XXII Международного фестиваля современного танца OPEN LOOK

«МАЙЯ" 
Спектакль «МАЙЯ» - образец концептуального искусства, созданный в жанре современной авторской хореографии с использованием приемов визуального театра. 

Это сложный и многомерный эстетический продукт.

Размышление о предопределенности. Фатальности. И свободе выбора человека.

Предназначены ли мы друг другу с теми самыми, своими людьми. Или наши отношения – результат ежедневного решения быть вместе. 

Создан при поддержке Министерства Культуры РФ, Российского фонда культуры, Президентского фонда культурных инициатив.

(Автор идеи, режиссер, хореограф, сценограф — Алена Захезина).

Спектакль "МАЙЯ" вошел в список лучших театральных работ Фестиваля «Браво!» 2021г.

Перформансы

«ВИД СВЕРХУ» 

Танцевально-пластический перформанс. Раскрывающий тему вечности, через цикличность и беспрерывное повторение жизни.

Создан специально для V Уральской биеннале современного искусства — «Бессмертие».

Был представлен в историческом здании первого городского театра Екатеринбурга (сейчас — кинотеатр Колизей).

Концептуальной линией показа являлось размещение зрителей: они располагались по периметру на балконах второго этажа, в то время, как само действие происходило внизу.

В ноябре 2020г. перформанс был показан в еще одном  здании со столетней историей: екатеринбургском Дворце Культуры Железнодорожников, построенном архитектором Бабыкиным К. Т. в начале XX века.

"ЖИЗНИ" 

История жизней четырех героинь и их отношений с собой.

Через вертикаль времени: юность/зрелость/старость.

Желание оставить себя навсегда в своей лучшей версии. Выросшей, красивой и неизменной…

Перформанс был показан на Международном фестивале современной хореографии «На грани» и Международном фестивале уличных театров «Лица улиц» в 2019 г.

В 2020 году вошел в  лонг-лист XXII Международного фестиваля современного танца OPEN LOOK.

Участие 
— 2005 г. — Всемирный День Молодежи (Кельн, Германия).

— 2011 г. — Всемирный День Молодежи (Мадрид, Испания).

— 2011 г. — Фестиваль «Дни русской культуры на Мальте» (Валетта, Мальта).

— 2017 г. — VIII Международный фестиваль современной хореографии «На грани» (Екатеринбург, Россия).

— 2019 г. — Международный фестиваль уличных театров «Лица улиц» (Екатеринбург, Россия).

— 2019 г. — V Уральская индустриальная биеннале современного искусства (Екатеринбург, Россия).

— 2019 г. — IX Международный фестиваль современной хореографии «На грани» (Екатеринбург, Россия).

— 2019 г. —ХХХХ Фестиваль «Браво!» (Екатеринбург, Россия).  

— 2020г. — Документальный фильм "История большой страны. Конструктивизм". Режиссер - Н.Баева (Екатеринбург, Россия).

— 2021г. — III Фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" (Иваново, Россия).

— 2021г. —XLII Фестиваль «Браво!» (Екатеринбург, Россия).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Танцевального театра Фора в INSTAGRAM
 Танцевальный театр Фора. Спектакль «СТОЛ». Тизер.
 Танцевальный театр Фора. Тизер фильма «заСТОЛьный разговор с Захезиной».
 Танцевальный театр Фора. Спектакль «ЗОЯ». Тизер.
Танцевальный театр Фора. Перформанс "ВИД СВЕРХУ". Тизер.

Театры Екатеринбурга
Танцевальные коллективы России